Collegiata di Santa Maria Maddalena a Castiglione del Lago (Provincia di Perugia)
 Collegiata di Santa Maria Maddalena a Gradoli (Provincia di Viterbo)
 Collegiata di Santa Maria Maddalena ad Atrani (Provincia di Salerno)